Seydel ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Seydel (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Christoph Seydel (1670–1747), deutscher Mineraloge und Bürgermeister, siehe Seidel (Gärtnerfamilie) #Christoph Seydel
 Elisa Seydel (* 1978), deutsche Schauspielerin
 Emil Seydel (1870/71–1898), deutscher Architekt
 Eugen Seydel (1879–1958), österreichischer Polizeipräsident
 Gerhard Seydel (1881–1915), deutscher Klassischer Philologe
 Gustav Eduard Eugen Seydel († 1881), deutscher Landrat
 Gustav Eduard Seydel (1822–1881), deutsch-luxemburgischer Maler
 Hermann Seydel (1869–1923), deutscher Jurist und Bahnmanager
 Hugo Seydel (1840–1932), deutscher Politiker
 Johann Gottfried Seydel (1789–1854), deutscher Gutsbesitzer und Politiker, MdL Sachsen
 Joseph Seydel (1887–1945), deutscher Offizier und Politiker (NSDAP)
 Jürgen Seydel (1917–2008), deutscher Karateka

 Martin Seydel (Hugo Martin Seydel; 1871–1934), deutscher Musikwissenschaftler, Stimmbildner und Philosoph
 Max von Seydel (1846–1901), deutscher Rechtswissenschaftler
 Otto Seydel (* 1945), deutscher Pädagoge und Schulreformer
 Renate Seydel (* 1935), deutsche Schriftstellerin, Herausgeberin
 Rudolf Seydel (1835–1892), deutscher Philosoph, Theologe und Hochschullehrer
 Stefan M. Seydel (* 1965), Schweizer Künstler, Autor und Sozialarbeiter
 Tina Seydel (* 1978), deutsche Schauspielerin

Sonstiges:
 C. A. Seydel Söhne, deutsche Mundharmonikamanufaktur

Siehe auch:
 Seidel
 Seidl, Familienname